Ray Burse Jr. (nacido el 2 de octubre de 1984 en Prospect, Kentucky) es un futbolista estadounidense que actualmente juega para el FC Dallas de la Major League Soccer.

Trayectoria 

Futbolistas de Estados Unidos
Futbolistas de Kentucky
Futbolistas del FC Dallas